

Persone 
 Hans-Peter Kaul – giudice tedesco
 Niklas Kaul – multiplista tedesco

Personaggi immaginari 
 Re Kaul – personaggio del fumetto Dragon Ball